Shay Sweet (* 22. September 1978 in Fort Worth, Texas; eigentlich Kristy Lynn Castle) ist eine US-amerikanische Pornodarstellerin.

Karriere 

Shay Sweet wuchs in Texas auf, wo sie die ersten achtzehn Jahre ihres Lebens verbrachte. Mit 18 Jahren zog sie gemeinsam mit ihrer Freundin Katie Gold nach Kalifornien, wo sie bald als Tänzerin Karriere machte. Noch im Alter von 18 Jahren wurde sie durch Ed Powers entdeckt, der den ersten Film mit ihr drehte. Bald schlossen sich (inzwischen 43) weitere Filme mit ihm an. Schon bald erhielt sie mit dem AVN Award für die „Best Group Sex Scene“ ihre erste Auszeichnung und trat in einen Exklusivvertrag mit der Produktionsfirma Sin City ein.

Mittlerweile hat sie sich in Beverly Hills einer Brustvergrößerung unterzogen, um ihre Chancen in der Pornoindustrie zu erhöhen. Nach Auslauf des Exklusivvertrages mit Sin City ist sie derzeit auf dem Weg, ihren Weg als unabhängige Darstellerin zu machen. Bis heute hat sie in über 100 Filmen mitgespielt; außerdem war sie inzwischen auf den Titelseiten von Magazinen wie Penthouse, Hustler und High Society zu sehen.

Auszeichnungen 
 1998: AVN Award „Best Group Sex Scene – Video“ (Seymore Butts' Gluteus to the Maximus)

Filmografie 
 1997: World*s Luckiest Man
 1997: Wild Bananas on Butt Row
 1997: The Violation of Shay Sweet
 1997: Video Virgins 35
 1997: Gluteus to the Maximus (erhielt AVN Award)
 1998: Dirty Dreamers #1
 1998: Pick Up Lines #29
 2001: Beauty And The Bitch
 2001: Pussyman’s Decadent Divas 16
 2001: X-Girls
 2002: Shades Of Sex #2
 2003: Hot Cherry Pies
 2004: Sweetheart
 2004: Undertow
 2005: Sex Trek: Charly XXX

Weblinks 

 
 

Pornodarsteller
Träger des AVN Award
Pseudonym
US-Amerikaner
Geboren 1978
Frau